Sachsenwald bezeichnet:
 Sachsenwald, ein gemeindefreies Waldgebiet in Schleswig-Holstein
 mehrere nach diesem benannte Schiffe:
 Earl of Forfar (Schiff), unter dem Namen Sachsenwald Frachtschiff der HAPAG
 Sachsenwald (Schiff, 1914), 1914 als Schleppdampfer gebaut, wird seit 1991 als Tagesausflugsschiff genutzt
 Sachsenwald (Schiff, 1939), von der Kriegsmarine als Wetterbeobachtungsschiff genutzter Trawler
 Sachsenwald (Schiff, 1944), Frachtschiff der HAPAG
 Sachsenwald (A1437), Minentransporter der Bundesmarine

Siehe auch: